giFT — свободный кросс-платформенный демон для работы с файлообменными сетями
 GIFT (Gnu) — GNU Image-Finding Tool — программа для поиска изображений
 GIFT (Moodle) — текстовый формат для тестов и викторин, используемый программой Moodle